Фредерик Фенимор Форрест-младший (; род. 23 декабря 1936) — американский актёр. Номинант на премии «Оскар» и «Золотой глобус» как лучший актёр второго плана за роль в фильме «Роза» (1979).

Биография 
Родился в 1936 году в Уоксахачи, Техас, в семье торговцев мебелью. Приобрёл известность после роли солдата в фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня». В 1979 году за роль в фильме «Роза» был номинирован на «Оскар», как актёр второго плана. В 1988 году исполнил колоритную роль бандита-метиса по имени Голубая Утка в вестерне «Одинокий голубь».

Личная жизнь 
C 1980 по 1982 годы был женат на актрисе Мэрилу Хеннер.

Фильмография

Ссылки 

Киноактёры США
Выпускники Техасского христианского университета